Nónfjall – rilievo dell'isola di Suðuroy, appartenente all'arcipelago delle Fær Øer, alto 427 metri
 Nónfjall – rilievo dell'isola di Vágar, appartenente all'arcipelago delle Fær Øer, alto 367 metri.